Ђорђе Вукашиновић (Београд, 13. марта 1995) српски је фудбалер, који тренуно наступа за Беселидију из Љеша.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 Ђорђе Вукашиновић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1995.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Сопота
Фудбалери Јасенице
Фудбалери Раковице
Фудбалери Борца Сакуле
Фудбалери Карађорђа Топола
Фудбалери Радничког Обреновац
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Прве лиге Србије